Азар — многозначный термин:
 Азар — имя отца пророка Ибрахима
 Азар — еврейская фамилия, происходит от нотарикона Александр Зискин Рабинович.
 Азар () — название иранского месяца (ноябрь-декабрь).

Фамилия 
 Азар, Алекс (род. 1967) — министр здравоохранения в правительстве Дональда Трампа.
 Азар, Аси (род. 1979) — израильский телеведущий, сценарист и продюсер.
 Азар, Вильям Ильич (1931—2008) — первый вице-президент Международной туристской академии
 Азар, Владимир Николаевич (1920—1984) — американский издатель
 Азар, Илья Вильямович (род. 1984) — российский журналист.
 Азар, Килиан (род. 1995) — бельгийский футболист, нападающий. Брат Эдена и Торгана Азаров.
 Азар, Поль (1878—1944) — французский историк и педагог.
  (1750—1797) — бригадный генерал наполеоновской армии.
  (род. 1964) — американский музыкант стиля кантри.
 Азар, Торган (род. 1993) — бельгийский футболист, атакующий полузащитник. Брат Эдена и Килиана Азаров.
  (1929—1956) — участник сионистского подполья в Египте.
 Азар, Эден (род. 1991) — бельгийский футболист, атакующий полузащитник. Брат Торгана и Килиана Азаров.

Другое 
 Кайван, Азар (:en:Azar Kayvan) (1529—1618?) — зороастрийский первосвященник, основатель школы иллюминистов (ишраквин).
 Карадаш, Азар (род. 1981) — норвежский футболист.
 Мажди, Азар (:fa:آذر ماجدی) — иранская коммунистка, активист за права женщин.
 Нафиси, Азар (:fa:آذر نفیسی) — иранская писательница, автор «Читать Лолиту в Тегеране».
 Рабинович, Александр Зискинд (нотарикон: Азар; 1854—1945) — писатель и публицист.

Примечания

См. также